

Anni 
81 – anno del I secolo d.C.
81 a.C. – anno del I secolo a.C.

Astronomia 
81 Terpsichore – asteroide della fascia principale del sistema solare.

Chimica 
81 – numero atomico del Tallio (Tl).

Matematica 
81 – numero naturale

Simbologia 
81 nella smorfia corrisponde a "I fiori".